Tom Miller – szkocki piłkarz 
 Tom Miller – kanadyjski hokeista
 Tom Miller – amerykański futbolista